Het seizoen 1980/81 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 6 september 1980 en eindigde op 31 mei 1981. 

R. Dottignies Sport won in Vierde Klasse A, KHO Merchtem won in Vierde Klasse B, R. Union Hutoise FC won in Vierde Klasse C en KFC Lommel SK won in Vierde Klasse D.

KHO Merchtem en KAC Betekom werden echter veroordeeld tot degradatie als gevolg van competitiefraude. Hierdoor verloor KHO Merchtem zijn titel. Vice-kampioen VK Ninove promoveerde in hun plaats.

Naamswijzigingen
 SC Pâturageois kreeg de koninklijke titel en werd RSC Pâturageois

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 KFC Verbroedering Geel (rechtstreeks uit 3A)
 RA Marchiennoise des Sports (rechtstreeks uit 3A)
 UR Namur (rechtstreeks uit 3B)
 R. Crossing Club de Schaerbeek (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 KFC Sportvrienden Nijlen
 K. Tubantia Borgerhout VK

Brabant
 FC Assent
 K. Londerzeel SK

Limburg
 Eendracht Club Rotem

Oost-Vlaanderen
 KFC Vigor Wuitens Hamme

West-Vlaanderen
 KVK Torhout

Henegouwen
 URS du Centre

Luik
 SRU Verviers
 RCS Visétois

Luxemburg
 ES Jamoigne-Izel

Namen
 RUW Ciney

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 R. Dottignies Sport (kampioen 4A)
 VK Ninove (vice-kampioen 4B)
 R. Union Hutoise FC (kampioen 4C)
 KFC Lommel SK (kampioen 4D)
 FC Assent (eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 KVK Torhout (rechtstreeks uit 4A)
 RRC Gent (rechtstreeks uit 4A)
 KSK Geraardsbergen (rechtstreeks uit 4B)
 VC Westerlo (rechtstreeks uit 4B)
 US Durnal (rechtstreeks uit 4C)
 ES Jamoigne-Izel (rechtstreeks uit 4C)
 US Ferrières (rechtstreeks uit 4D)
 RCS Stavelotain (rechtstreeks uit 4D)
 KMSK Deinze (verlies in eindronde)
 White Star Beverst (verlies in eindronde)
 KHO Merchtem (competitievervalsing)
 KAC Betekom (competitievervalsing)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Eindronde voor behoud
Omwille van het feit dat KHO Merchtem en KAC Betekom bestraft werden met degradatie speelden de teams die op de 14e plaats eindigden een eindronde. Op die manier konden twee van de vier teams alsnog het behoud verzekeren.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. De winnaars speelden de finale en waren zeker van het behoud.

Geen gegevens gekend

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale. Deze had geen sportief belang meer. Door het behalen van de finale dwongen beide teams het behoud af.

Eindronde tweede gerangschikten
De vier teams die op de tweede plaats eindigden speelden een eindronde. Indien er een extra plaats zou vrijkomen in een hogere reeks, dan promoveerde de winnaar van de eindronde. 

Als gevolg van de fusie tussen VG Oostende en AS Oostende KM (beiden uitkomende in Derde Klasse) kwam er een extra plaats vrij in Derde Klasse. FC Assent won de eindronde en promoveerde naar Derde Klasse.

Hoewel KVK Ninove sowieso rechtstreeks zou promoveren, speelde het als tweede geplaatste toch mee in de eindronde.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. Er werd een heen -en terugwedstrijd gespeeld. De winnaars speelden de finale.

Heen

Terug

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie zou promoveren.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4